CMK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Club Makokola (Malawi)